Никола́й Пантеле́евич Константи́нов (20 декабря 1920 года, Таганрог — 23 августа 1982 года, там же) — генерал-майор артиллерии.

Биография 
Родился 20 декабря 1920 года в Таганроге. В 1938 году окончил таганрогскую среднюю школу № 2 им. А. П. Чехова. В 1940 году окончил Первое Московское артиллерийское училище. Направлен командиром взвода в Брест-Литовск. В мае 1941 года вместе со своим полком был переведён на турецкую границу, в Ленинакан. Николай Константинов участвовал в боях за Сталинград, в освобождении Ростова-на-Дону, Таганрога, Севастополя. В 1944 году в звании майора был направлен на учёбу в Московскую артиллерийскую академию им. Ф. Э. Дзержинского. В 1954 году окончил академию Генерального штаба. Служил командиром отдельной артиллерийской бригады, командиром артиллерийской дивизии в Дальневосточном военном округе, руководил Ленинградским артиллерийским училищем с 1963 по 1966 год. Служил заместителем командующего войсками Ленинградского, Новосибирского военных округов по военным учебным заведениям. В 1970—72 гг. работал военным советником при президенте Египта. С 1975 года в запасе. Умер 23 августа 1982 года в городе Таганроге.

Государственные награды 
 Орден Отечественной войны I степени.
 Орден Отечественной войны II степени.
 Орден Красной Звезды (дважды).
 Орден Трудового Красного Знамени.
 Медаль «За отвагу».
 Ордена Египта и Монголии.

Родственники 
 Бондаренко, Игорь Михайлович (1927—2014) — двоюродный брат, советский и российский писатель.

Источники 

Выпускники школы № 2 им. А. П. Чехова
Артиллеристы СССР
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Участники Сталинградской битвы
Выпускники Военной академии РВСН имени Петра Великого
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Члены КПСС